Конверсия (графических) систем письма — представление текстов, составленных на некотором языке и записанных некоторой системой письма, средствами другой системы письма, принятой для другого или того же языка. Частными случаями являются транслитерация и практическая транскрипция.

При этом такая операция подразумевает:
 преобразование языковых знаков письма, то есть замену слов, записанных в исходной системе письма на слова, записанные в результирующей системе;
 преобразование алфавитных знаков исходной системы письма в алфавитные знаки результирующей системы письма;
 преобразование свойств и атрибутов текста в соответствии с характеристиками исходной и принимающей систем письма.

См. также 
 Транслитерация
 Письменность

Литература 
 ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95) «Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом» — М.: Издательство стандартов, 2002. — 19 с.
 ГОСТ Р 7.0.34-2014 «Правила упрощенной транслитерации русского письма латинским алфавитом» — М.: Стандартинформ, 2015. — 8 с.
 Гращенко Л. А. Концептуальная модель таджикско-персидской конверсии графических систем письма // Доклады Академии наук Республики Таджикистан — том 52, № 2 — 2009 г. — С. 111—115.
 Гращенко Л. А., Фомин А. Ю. Опыт реализации средств таджикско-персидской конверсии графических систем письма // Доклады Академии наук Республики Таджикистан — том 51, № 8 — 2008 г. — С. 580—583.

Ссылки 
 Славянский конвертер графических систем письма

 Таджикско-персидский конвертер графических систем письма

Письменность